Bramstedt, frazione del comune di Hagen im Bremischen in Bassa Sassonia
 Bad Bramstedt, città nello Schleswig-Holstein